Fire Power – album dei Legs Diamond
 Fire Power – videogioco del 1987